Buoncristiano – cognome italiano
 Lea Buoncristiano – critica d'arte e saggista italiana